Säume bzw. Saume ist der Familienname folgender Personen:
 Max Säume (1901–1965), deutscher Architekt
 Víctor Saume (1907–1964), venezolanischer Moderator

Siehe auch:
 Seume
 Saum